Ната́лия Автоно́мова:
 Автономова, Наталия Борисовна (род. 1947) — советский и российский искусствовед, историк искусства, музейный работник, куратор.
 Автономова, Наталия Сергеевна (род. 1945) — советский и российский философ.